Dolina Pięciu Stawów Polskich – w polskich Tatrach Wysokich
 Dolina Pięciu Stawów – miejscowość schronisko turystyczne w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska
 Dolina Pięciu Stawów Spiskich – w słowackich Tatrach Wysokich
 Dolina Pięciu Stawów w Bydgoszczy – park w Bydgoszczy, mieszczący połączone kaskadowo stawy